Fritz Paulsen er det anvendte navn om flere personer:

 Fritz Paulsen (officer) (1780-1843) – dansk officer og hofmand (egl. Johan Peter Friedrich von Paulsen)
 Fritz Paulsen (maler) (1838-1898) – tysk maler